Мировой отборочный турнир по тхэквондо к летним Олимпийским играм 2012 проходил под эгидой Всемирной федерации тхэквондо (WTF) с 30 июня 2011 года по 3 июля 2011 года в столице Азербайджана, в городе Баку, в спортивно-олимпийском центре «Серхедчи». От каждой страны имели право участвовать максимум 4 спортсмена (2 мужчины и 2 женщины), и только один представитель в отдельной весовой категории. Лицензии получали спортсмены, занявшие первые третьи места в своей весовой категории. Всего на турнире участвовало 345 спортсмена (194 мужчины и 151 женщина) из 108 стран мира.

Представители Великобритании, как страны-хозяйки Олимпийских игр 2012, на турнире не участвовали, поскольку от этой страны 4 спортсмена уже получили путёвки автоматически. Выбранные Великобританией весовые категории: мужчины — до 68 и до 80 кг, женщины — до 57 и до 67 кг.

Самым пожилым участником турнира был 39-летний Асида Закария из Дании (до 80 кг), а самым молодым — 15-летняя Каролина Карстенс из Панамы (до 49 кг). Кроме того, 11 спортсменов, участвовавших на турнире, также участвовали на летних юношеских Олимпийских играх 2010.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Лицензии

Участники

Примечания 

Спорт в Азербайджане в 2011 году
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012
Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
Международные спортивные соревнования в Баку
Июнь 2011 года
Июль 2011 года
Международные соревнования по тхэквондо в Азербайджане